Polex ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schmidt-Polex (1853–1919), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Eduard Schmidt-Polex (1795–1863), deutscher Kaufmann und Abgeordneter